Saint-Augustin puede referirse a:

 Saint-Augustin, poblado y comuna del departamento de Charente Marítimo (Francia).
 Saint-Augustin, poblado y comuna del departamento de Corrèze (Francia).
 Saint-Augustin, poblado y comuna del departamento de Sena y Marne (Francia).
 Saint-Augustin-de-Desmaures, ciudad de la provincia de Quebec (Canadá).